Сауэ () — эстонский топоним:

 Сауэ — город, уезд Харьюмаа, Эстония.
 Сауэ — волость в уезде Харьюмаа, Эстония. Упразднена в 2017 году.
 Сауэ — волость в уезде Харьюмаа, Эстония. Основана в 2017 году.
 Сауэ — деревня в волости Саку, уезд Харьюмаа, Эстония.

Организация:
 «Сауэ»  — совхоз в Эстонской ССР.

Эстонская фамилия:
 Сауэ, Эвели (род. 1984) — эстонская биатлонистка.